Adriaan Anthoni van Bemmelen (1830 – 1897), een Nederlandse zoöloog (voornamelijk ornitholoog) en directeur van diergaarde Rotterdam. 
 Daniel van Bemmelen (1899 - 1982), een Nederlands antroposoof en oprichter van de eerste vrijeschool in Nederland. 
 Jacob Maarten van Bemmelen (1830 - 1911), Nederlands hoogleraar scheikunde. 
 Jacob Maarten van Bemmelen (jurist) (1898 - 1982), een Nederlands jurist.
 Johan Frans van Bemmelen (1859 – 1956), een Nederlands zoöloog, paleontoloog en hoogleraar.
 Reinout Willem van Bemmelen (1904 - 1983), een Nederlands geoloog. 
 Tom Struick van Bemmelen (1930), een politicus van de VVD.

Zie ook 
Van Bemmel (doorverwijspagina)